Turoni, popolo gallico stanziato in Turenna

L'origine di Turone/Turoni pare legato ai Galli Turoni e fu in uso presso i Franchi nel 600: 
 Turoni (nome), è un cognome rarissimo pare originario dell'isola d'Elba
 Turone (nome), è un cognome raro originario della Sicilia
 Turone (beato), "...ipsoque rogante expensasque prebente universas, tumulum beati Martini Turonis ex auro et lapidibus preciosis  composuisse..".